Élton Martins da Cruz, vagy egyszerűen Élton (Belo Horizonte, 1988. november 4. –) brazil labdarúgó, a kolumbiai Independiente Medellín középpályása.

További információk 
 Elton Martins da Cruz adatlapja a Zerozero oldalán

1988-ban született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
A Corinthians labdarúgói
Az EC Taubaté labdarúgói
Az Independiente Medellín labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek